4-й Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 15 по 26 июня 1955 года в столице Румынии Бухаресте с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Чехословакии.

Команды-участницы 
СССР, Болгария, Франция, Румыния, Югославия, Бельгия, Италия, Чехословакия, Польша, Венгрия, Албания, Финляндия, Австрия, Египет.

Система проведения чемпионата 
14 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Итоговые 9—14-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 15 июня: СССР — Албания 3:0 (15:8, 15:4, 15:5); Франция — Финляндия 3:0 (15:5, 15:6, 15:5).
 16 июня: СССР — Финляндия 3:0 (15:4, 15:3, 15:8); Франция — Албания 3:0 (15:7, 15:4, 15:2).
 17 июня: Албания — Финляндия 3:1 (15:13, 15:10, 4:15, 15:11); СССР — Франция 3:0 (15:10, 15:9, 15:9).

Группа В 

 15 июня: Югославия — Египет 3:0 (15:3, 15:3, 15:5); Чехословакия — Австрия 3:0 (15:2, 15:1, 15:0).
 16 июня: Чехословакия — Югославия 3:0 (15:13, 15:1, 15:4); Египет — Австрия 3:1 (9:15, 15:8, 15:10, 17:15).
 17 июня: Югославия — Австрия 3:0 (15:6, 15:2, 15:7); Чехословакия — Египет 3:0 (15:0, 15:0, 15:7).

Группа С 

 15 июня: Венгрия — Бельгия 3:0 (15:10, 15:7, 15:4).
 16 июня: Венгрия — Болгария 3:2 (15:8, 13:15, 7:15, 15:7, 16:14).
 17 июня: Болгария — Бельгия 3:0 (15:6, 15:10, 15:10).

Группа D 

 15 июня: Румыния — Италия 3:0 (15:9, 15:4, 15:10).
 16 июня: Польша — Италия 3:0 (15:7, 15:9, 15:9).
 17 июня: Румыния — Польша 3:2 (15:12, 15:11, 2:15, 8:15, 15:11).

Классификационный раунд 

 19 июня: Бельгия — Австрия 3:1 (15:5, 15:9, 13:15, 15:9).
 20 июня: Финляндия — Албания 3:2 (15:17, 10:15, 15:8, 15:9, 15:9); Италия — Египет 3:0 (15:11, 15:1, 15:4).
 21 июня: Италия — Австрия 3:2 (15:10, 15:7, 12:15, 10:15, 15:6); Албания — Египет 3:0 (15:12, 15:9, 16:14); Бельгия — Финляндия 3:2 (15:11, 14:16, 15:8, 6:15, 15:4).
 22 июня: Албания — Австрия 3:0 (15:7, 15:7, 15:1); Италия — Бельгия 3:0 (15:4, 15:4, 15:6); Финляндия — Египет 3:0 (15:10, 16:14, 15:6).
 24 июня: Италия — Финляндия 3:1 (15:11, 15:7, 15:17, 15:9); Албания — Бельгия 3:2 (8:15, 15:13, 14:16, 15:11, 17:15); Австрия — Египет 3:2 (15:13, 8:15, 15:13, 6:15, 15:12).
 25 июня: Финляндия — Австрия 3:0 (15:1, 15:5, 15:10); Бельгия — Египет 3:0 (15:3, 15:9, 15:4); Италия — Албания 3:2 (15:8, 9:15, 16:14, 9:15, 15:13).

Финальный этап 

 19 июня: Югославия — Румыния 3:2 (15:11, 5:15, 15:10, 11:15, 17:15); СССР — Венгрия 3:0 (16:14, 16:14, 15:7); Болгария — Франция 3:0 (15:6, 15:5, 15:7); Чехословакия — Польша 3:0 (15:7, 15:4, 15:5).
 20 июня: Болгария — Югославия 3:2 (15:12, 15:11, 2:15, 12:15, 15:13); СССР — Франция 3:1 (15:6, 14:16, 15:8, 19:17); Чехословакия — Венгрия 3:0 (15:11, 15:5, 15:11); Румыния — Польша 3:1 (15:9, 11:15, 15:13, 15:11).
 21 июня: Венгрия — Югославия 3:2 (10:15, 12:15, 15:6, 15:10, 15:5); Румыния — Франция 3:0 (15:10, 15:7, 15:11); Болгария — Польша 3:2 (15:12, 6:15, 15:11, 12:15, 15:6); СССР — Чехословакия 3:2 (15:3, 15:2, 6:15, 7:15, 15:12).
 22 июня: Югославия — СССР 3:1 (15:11, 15:10, 15:17, 18:16); Польша — Венгрия 3:1 (15:12, 13:15, 15:10, 15:9); Чехословакия — Франция 3:0 (15:13, 15:8, 15:10); Румыния — Болгария 3:1 (11:15, 15:6, 15:11, 15:10).
 24 июня: Югославия — Франция 3:1 (9:15, 15:3, 15:10, 15:9); Болгария — Венгрия 3:0 (15:4, 16:14, 15:6); СССР — Польша 3:0 (15:13, 15:8, 15:4); Чехословакия — Румыния 3:1 (15:11, 15:8, 8:15, 15:6).
 25 июня: Чехословакия — Югославия 3:1 (14:16, 17:15, 15:8, 15:7); Польша — Франция 3:1 (8:15, 15:12, 15:5, 15:8); Румыния — Венгрия 3:2 (15:10, 15:12, 12:15, 10:15, 15:2); Болгария — СССР 3:2 (11:15, 15:13, 15:12, 7:15, 15:10).
 26 июня: Польша — Югославия 3:1 (10:15, 15:13, 15:5, 16:14); Венгрия — Франция 3:2 (6:15, 15:11, 12:15, 15:7, 15:10); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:8, 15:5, 15:11); Румыния — СССР 3:1 (9:15, 15:13, 15:6, 15:13).

Итоги

Положение команд

Медалисты 
 : Карел Брож, Зденек Гумгал, Иржи Йонаш, Карел Лазничка, Зденек Малы, Йозеф Мусил, Яромир Палдус, Карел Паулус, Милан Пурнох, Франтишек Шварцкопф, Ладислав Сыновец, Йозеф Тесарж. Главный тренер — Йозеф Козак.

 : Себастьян Апостол, Михай Чезан, Ион Кривац, Эдуард Дерзеи, Думитру Медиану, Себастьян Михайлеску, Константин Митрой, Хорациу Николау, Жан Понова, Николае Радулеску, Штефан Роман, Марчел Русеску.

 : Никола Чалышканов, Денё Денев, Андрей Галабинов, Генчо Генчев, Борис Гюдеров, Людмил Гюдеров, Никола Лечев, Боян Мошалов, Янко Оташлийски, Панайот Пондалов, Тодор Симов, Никола Тасков, Тодор Бутов. Главный тренер — Георги Крыстев.

Сборная СССР 
 Константин Рева, Владимир Андреев, Герман Смольянинов, Семён Щербаков, Николай Герасимов, Юрий Чесноков, Эдуард Либинь, Георгий Мондзолевский, Нил Фасахов, Николай Титов, Юрий Вейскоп, Герберт Луцис. Главный тренер — Анатолий Эйнгорн.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1955 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
Июнь 1955 года
Спорт в Румынии в 1955 году
Чемпионаты Европы в 1955 году
Чемпионаты Европы в Румынии
Международные соревнования по волейболу в Румынии